Rakowiec bezeichnet Orte in Polen:
 Rakowiec (Pacyna), ein Dorf im Powiat Gostyniński der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Pacyna
 Rakowiec (Siedlce), ein Dorf im Powiat Siedlecki der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Siedlce
 Rakowiec (Kwidzyn), ein Dorf im Powiat Kwidzyński der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Kwidzyn
 Rakowiec (Gniew), ein Dorf im Powiat Tczewski der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Gniew